Een verkeersweg:
N347 (België)
N347 (Frankrijk)
N347 (Nederland), zie Provinciale weg 347
N347 (Zwitserland)